Dvouhra juiorek US Open 2018 probíhala v první polovině září 2018. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla Američanka ruského původu Amanda Anisimovová, která se rozhodla do soutěže nezasáhnout.

Vítězkou juniorské dvouhry se stala třetí nasazená Wang Si-jü, jež ve finále zdolala 17letou francouzskou turnajovou jedenáctku Claru Burelovou, a finalistku Australian Open 2018, po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Levoruká Wangová získala v 17 letech premiérový grandslam kariéry a stala se vůbec první Číňankou, která vyhrála juniorskou grandslamovou dvouhru. Do juniorského kombinovaného žebříčku si připsala 375 bodů.

Do soutěže také nastoupila 17letá floridská rodačka Elizabeth Mandliková, dcera československé vítězky US Open 1985 Hany Mandlíkové, kterou ve třetím kole vyřadila Ukrajinka Daša Lopatecká.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018